Fontes: 

 Fontes - freguesia no concelho de Abrantes, Portugal
 Fonte de informação - chamado de citação... seja de livro, revista, jornal, site, blog, vídeo, texto, imagem, áudio, entre outras mídias similares.
 Fontes - freguesia no concelho de Santa Marta de Penaguião, Portugal
 Fontes - sítio da freguesia de Santo António do Funchal, Região Autónoma da Madeira
 Fontes - localidade na freguesia de Portela do Fojo, concelho de Pampilhosa da Serra, Portugal
 Fontes Pereira de Melo - político português, responsável pela política que ficou conhecida por Fontismo
 Fonte tipográfica - um conjunto de tipos de letras, contemplando todo o alfabeto e caracteres especiais. Ver também família tipográfica
 Fontes do direito - definição sob a óptica jurídica, do que seja fontes do dir

Ver também
Fonte

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas